Andrzej Dąmbski (zm. 1617) – kasztelan konarski kujawski
 Andrzej Dąmbski (zm. 1734) – wojewoda brzeskokujawski, kasztelan brzeskokujawski